Hubby's Job é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, estrelando Fred Mace e Mabel Normand, dirigido e produzido por Mack Sennett.

elenco 
 Fred Mace ... Hubby
 Mabel Normand ... Wifey

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes mudos
Filmes em preto e branco